Осе́ля:
 Оселя — житловий будинок разом із двором, господарськими будівлями i городом; дворище, садиба.
 Оселя — в історичному контексті — сукупність будівель, що мають певне призначення.
 Оселя — приміщення для проживання людей.
 Оселя — житло, місце поселення живих істот взагалі.
 Оселя — діалектне слово, що означає селище, поселення.

Топонім 

 Оселя — село в Україні, Яворівський район, Львівська область

Інше 
 Емаус-Оселя — спільнота допомоги безпритульним у Львові

Див. також 
 Будинок
 Хата
 Квартира

Джерела